Costantino Cedini (né à Padoue en   et mort à Venise le ) est un peintre et professeur d'art italien.

Biographie 
Costantino Cedini, de 1768 à 1771, est membre de la "Fraglia dei Pittori di Venezia" (corporation des peintres) à Venise. Son premier travail est apparemment l'un des quatre tableaux sur l'histoire d' Alexandre et de Darius, commandé par Ferrigo Venier pour le palais de sa famille à Dorsoduro (démoli). Il a fréquenté l'Accademia di Belle Arti di Venezia, où il a étudié avec Giovanni Battista Piazzetta, Giambattista Tiepolo et avec Jacopo Guarana.

En 1775, il rejoint une révolte contre les cours d'art du nu, dirigé par Giovanni Battista Mengardi, qui s'oppose à la durée pendant laquelle les modèles doivent poser. Tous les participants, y compris Cedini, ont été expulsés. La plupart ont été réadmis, à cause de la pression de l'Université de Padoue, qui a soutenu leur position. Il y devint professeur, de 1784 à 1797. Parmi ses élèves figuraient Giuseppe Bernardino Bison, Giovanni De Min et Lattanzio Querena.

Il a conservé son poste à l'Académie après les purges menées par l'archiduché d'Autriche en 1798. Il en a été directeur en 1802 et a été reconfirmé comme professeur en 1804. Venise est devenue part du royaume d'Italie en 1805, et après 1807, il est démis de ses fonctions, car il n'avait pas le patronage impérial nécessaire. Costantino Cedini mourut à Venise en 1811.

Œuvres 
De nombreuses œuvres lui sont attribuées. Parmi les plus connus figurent  les fresques de l'église paroissiale de Torre di Mosto, l'église Saint-Barnabé et l'église Saint-Cassien. Il a également peint pour la noblesse, notamment des décorations pour le Palais Dolfin Manin et le Palazzo Giustinian. En rupture avec son travail habituel, il réalise des rideaux de théâtre pour La Fenice en 1792.

Notes et références

Bibliographie 
 Giuseppe Pavanello, Costantino Cedini (1741-1811), Società Cooperativa Tipografica, 1978

Liens externes 

Peintre fresquiste
Peintre vénitien
Peintre italien du XIXe siècle
Peintre italien du XVIIIe siècle
Naissance à Padoue
Décès à Venise
Décès en avril 1811
Naissance en 1741